Cabaré - forma de entretenimento teatral com música, dança, recitação ou drama
Ou ainda:
 Cabaret (filme) - filme americano de 1972, do gênero drama musical, dirigido por Bob Fosse e baseado no musical teatral de John Van Druten
 Cabaret (musical) - musical com músicas de John Kander, letras de Fred Ebb e libreto de Joe Masteroff
 Cabaret (Haiti) - comuna do Haiti, situada no departamento do Oeste e no arrondissement de Arcahaie

Desambiguação